Чулков — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Чулков, Борис Александрович (1932—2014) — русский советский поэт.
 Чулков, Василий Михайлович (1929—1998) — советский передовик сельскохозяйственного производства, бригадир колхоза им. Н. Г. Безрукова Порецкого района, Герой Социалистического Труда (1971).
 Чулков, Виктор Иванович (род. 1952) — советский и российский критик, литературовед.
 Чулков, Виталий Николаевич (1908—2008) — советский оператор игрового и документального кино, оператор комбинированных съёмок.
 Чулков, Геннадий Фролович (1937—2018) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Чулков, Георгий Иванович (1879—1939) — русский поэт и прозаик, переводчик, литературный критик.
 Чулков, Даниил Григорьевич — русский воевода, основатель Тобольска.
 Чулков, Иван Денисович (1918—1942) — советский лётчик, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Чулков, Леонид Дмитриевич (1913—2016) — советский военачальник, вице-адмирал.
 Чулков, Леонтий Алексеевич (1846—1918) — российский гармонный мастер, конструктор гармоник.
 Чулков, Михаил Дмитриевич (1743—1793) — русский писатель, этнограф и фольклорист, издатель, историк.
 Чулков, Николай Петрович (1870—1940) — один из редакторов «Русского биографического словаря».
 Чулков, Сергей Фёдорович (1907—1953) — советский оператор и режиссёр научно-популярных фильмов.
 
 Чулков, Юрий Александрович (род. 1965) — российский киноактёр.



Примечания